Wako pode referir-se a: 

wakō; (倭寇; em chinês: Wokou): piratas chineses e japoneses que assaltaram a China e a Coreia a partir do século XIV.
Wako-shi (和光): cidade japonesa da prefeitura de Saitama.

 Wako pode ser o Lucas Gabriel
Desambiguação